Laureato alla Crewe Alexandra Academy, nel 2005 è diventato professionista con il club dopo aver impressionato nella Biddulph Victoria durante la National League nel 2004-2005. Nel 2005-2006 fu prestato alla Lancaster City e alla Stafford Rangers militanti nella Conference North, prima di passare nel 2006-2007 in prestito al Barrow, anch'esso della Conference North. Si è affermato nella prima squadra della Crewe Alexandra nel 2007-2008, prima di diventare capocannoniere del club nel 2008-2009 con dieci gol in League One. Quando, nel giugno del 2009, si è trasferito allo Yorkshire per £150.000, ha segnato la cessione più costosa del Rotherham United. Ha segnato cinque gol nel campionato 2009-2010, prima di essere prestato al Port Vale nel gennaio 2011. Il contratto è stato depositato in tempo per l'inizio della stagione 2011-12. Ha segnato 33 gol ed è stato votato giocatore dell'anno della League Two e ha aiutato il club ad ottenere la promozione dalla League Two nel 2012-2013. È stato votato giocatore dell'anno del Port Vale nel 2013 e 2014. Ha firmato con il Bury nel giugno 2015 ed è rimasto nel club per due stagioni prima di ricongiungersi con il Port Vale. Ha ottenuto il premio Player of the Year del club per la terza volta nel 2018.

Carriera

Crewe Alexandra 
Pope faceva parte della Crewe Alexandra Youth Academy, ma non gli fu offerto nessun contratto da professionista con lo stesso club. È stato costretto a farsi conoscere nella Midland Football Alliance con la Biddulph Victoria dopo aver giocato nella squadra under 18 di Hanley Town per trovare la conferma in prima squadra. Ha anche giocato nella Sunday League nello Sneyd e ha segnato quattro gol, battendo i Butcher's Arms per 6–4, nella finale della Potteries e District Sunday League Cup del 2004. Durante questo periodo l'adolescente ha trovato lavoro come montatore di finestre. Ha segnato quindici gol nella sua prima stagione con Biddulph e ne ha segnati altri dodici prima di tornare a Crewe come professionista nell'ottobre 2005 - l'allenatore Dario Gradi ora è convinto del potenziale di Pope. Pope ha scelto di trasferirsi a Crewe dopo due prove senza successo con la primavera del Port Vale.

Pope ha trascorso gran parte della stagione 2005-2006 nella Conference North, giocando in prestito per Lancaster City e poi per Stafford Rangers. È tornato, sempre in prestito, nella divisione nel 2006-2007 con il Barrow. Il 10 marzo 2007, Pope ha fatto il suo debutto con Crewe in una sconfitta per 1-0 contro Gillingham al Priestfield Stadium, subentrando a Gary Roberts al minuto 86. Ha fatto altre tre apparizioni dalla panchina durante il resto della stagione, tutte e tre le partite terminate con una sconfitta.

Ha segnato il suo primo goal per la squadra contro il Bristol Rovers il 18 agosto 2007, in un pareggio per 1–1 al Memorial Stadium . Si è affermato nella prima squadra nel 2007-2008 e i suoi sette gol gli hanno permesso di diventare il secondo miglior marcatore del club dopo Nicky Maynard.

Ha firmato una proroga del contratto di due anni nel novembre 2008, tenendolo presso Crewe Alexandra, soprannominata Alex, fino all'estate 2011. Credeva che i giocatori potessero vincere nonostante i tifosi scontenti e incolpare i giocatori per il licenziamento di Steve Holland. Ha migliorato il suo numero di goal nel 2008-2009 ed è diventato il capocannoniere del club con dieci goal, anche se questo non fu abbastanza per impedire la retrocessione dalla League One. I suoi dieci gol in campionato riflettono un buon valore per le sue diciassette partite da titolare e altre nove presenze dalla panchina. Questo risultato è arrivato nonostante le critiche del secondo allenatore Neil Baker sul fatto che Pope non avesse coerenza in campo e professionalità fuori dal campo. In totale ha segnato 17 gol in 64 partite per il Crewe Alexandra, ed è rimasto grato al club, ai fan e all'ex manager Dario Gradi per aver salvato la sua carriera, nonostante il suo fallimento con l'allora manager Guðjón Þórðarson. In seguito ha ammesso che la sua decisione di lasciare il club è stata un errore.

Rotherham United 
Nel giugno 2009, Pope è entrato a far parte del club Rotherham United della League Two con un trasferimento record di £150.000, firmando un contratto triennale con il club. Impressionante nelle partite pre-stagionali, i suoi primi due gol per Rotherham arrivarono in una partita del secondo turno della League Cup pareggiata con il West Bromwich Albion al The Hawthorns il 26 agosto. Tuttavia, il manager Mark Robins è stato esonerato a settembre e in sua assenza Pope ha segnato solo tre gol in campionato in 35 presenze nel 2009-2010, e non ha partecipato alla sconfitta dei "Millers" nella finale play-off a causa di un infortunio al metatarso.

Port Vale 

Pope non ha raggiunto la forma migliore all'inizio della stagione 2010-11 e numerosi altri club della League Two hanno espresso l'interesse di acquistare il giocatore in modo definitivo, poiché Ronnie Moore era disposto a vendere Pope al miglior offerente. Jim Gannon ha ritrovato il miglior marcatore Marc Richards infortunato, e così Pope ha finalmente realizzato il suo sogno di giocare per il club che ha tifato per tutta la vita, quando si è unito al Port Vale con un prestito di un mese a partire dal 28 gennaio 2011. Ha sbagliato un rigore nella sua seconda apparizione nel club, ma nella partita successiva ha giocato la sua prima partita titolare e si è procurato un rigore, che Justin Richards ha segnato. Ha segnato entrambi i goal del club nella sua quarta partita, una vittoria per 2-1 sulla Bradford City a Vale Park, trasmessa in diretta su Sky Sports. Quest'ultima prestazione da migliore in campo è stata sufficiente per convincere Gannon a "combattere con le unghie e con i denti" per trattenere Pope nel club oltre il mese iniziale di prestito. In effetti, il suo prestito è stato esteso per il secondo mese. Il suo terzo gol per il club è arrivato il 22 marzo ed è stato sufficiente per ottenere un punto in casa contro l'Hereford United e salvare l'allora allenatore Mark Grew dall'esonero. Successivamente, il suo prestito è stato esteso ad un terzo mese. Tuttavia il prestito è stato chiuso con tre settimane di anticipo a seguito di un cambiamento di circostanze: il club proprietario, ovvero il Rotherham, è stato eliminato dai playoff e l'allenatore Ronnie Moore è stato esonerato. Pope ha continuato a sperare in un trasferimento in estate; un allontanamento dal Don Valley Stadium sembrava inevitabile dopo che il nuovo allenatore Andy Scott non lo aveva convocato per il tour pre-stagionale in Portogallo. Il suo desiderio di trasferimento si è avverato ad agosto, quando il Port Vale lo acquistò a titolo gratuito. Ha firmato un contratto di un anno con i "Valiants" nonostante le offerte più redditizie di due anni con il Morecambe e il Mansfield Town, nonché l'interesse da Macclesfield Town.

È entrato subito a far parte della squadra titolare dell'allenatore Micky Adams per l'inizio della stagione 2011-12 . Ha segnato due volte nelle prime dieci partite, incluso un goal vittoria contro il Bradford City il quale ha portato il Port Vale nelle posizioni che garantiscono la promozione diretta; tuttavia dopo la partita è stato costretto a rispondere alle critiche rivolte a lui da una minoranza di fan. Adams ha aggiunto che "Tom non dovrebbe ascoltare i sostenitori, con il massimo rispetto per loro". Pope ha aggiunto al suo score personale due gol, uno contro i rivali locali di Vale e l'altro contro la sua ex squadra, Crewe Alexandra il 24 settembre. Sebbene abbia segnato solo quattro gol nelle sue prime 25 partite della stagione, ha effettuato tre assist nella vittoria per 4-0 contro l'Aldershot Town il 17 dicembre. Ha concluso una serie di quindici partite senza gol subentrando dalla panchina e mettendo a segno un gol vittoria contro il Plymouth Argyle il 28 gennaio; quest'ultimo è stato il suo primo gol a non essere effettuato di testa. Tuttavia, il mese successivo ha riportato una lesione all'inguine ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico "legato all'ernia. Ha accettato di firmare un nuovo contratto di un anno con il club nel giugno 2012 sebbene l'assistente dell'allenatore Mark Grew lo abbia avvertito di migliorare il suo score personale Pope ha continuamente dichiarato alla stampa di essere concentrato e determinato a migliorare il suo score personale.  Pope ha avuto un inizio abbastanza calmo nella stagione 2012-2013, prima di segnare quattro gol in una vittoria casalinga per 6–2 contro l'ex club Rotherham l'8 settembre. In un'intervista ha affermato che è stata la miglior partita della sua carriera, poiché ha dimostrato il suo valore all'ex club Rotherham. Una doppietta nella vittoria per 2-0 contro l'Exeter City a St James Park il 6 ottobre lo ha portato a 11 goal in 13 partite; questo significava che, ad un quarto di stagione, il ventisettenne aveva raggiunto il suo miglior score personale di sempre. Lo ha anche reso il giocatore più veloce della squadra a raggiungere la doppia cifra nei goal segnati, da quando Tom Nolan segnò dieci gol nelle prime undici partite della stagione 1933-1934.  Pope è stato bravo a dare fiducia ai due esterni Jennison Myrie-Williams e Ashley Vincent i quali lo aiutarono a trovare la via della rete più frequentemente. I suoi sette gol in sette partite lo hanno aiutato a guadagnare il premio di Miglior Giocatore del campionato nel settembre 2012. I fan di Vale Park hanno iniziato a cantare "Feed the Pope and he will score" che tradotto nella lingua italiana significa "Passala a Pope e lui segnerà", e ha preso il soprannome di "Assassino di Sneyd Green", in riferimento alla sua città natale. Una tripletta in una vittoria per 4-0 su Bristol Rovers il 20 novembre ha fatto sì che diventasse il giocatore più veloce a raggiungere 20 goal (da inizio stagione) nella storia del club. A febbraio, firmò un nuovo contratto per rimanere nella squadra fino all'estate del 2015. Il mese successivo è stato nominato il giocatore dell'anno della League Two dopo esser rimasto in testa alla classifica del campionato, nonostante non abbia segnato nemmeno un gol in undici partite. Dopo aver vinto il premio,il 29 marzo, ha firmato la sua terza tripletta della stagione, mentre il Port Vale ha ha sconfitto i rivali per 3-2 il Cheltenham Town, rivali per la promozione nel campionato successivo. Il Port Vale si è assicurato la promozione con un terzo posto alla fine della stagione e Pope ha chiuso con 33 gol in 51 partite. È stato votato nella squadra dell'anno della PFA, insieme al compagno di squadra Jennison Myrie-Williams. È stato inoltre votato come giocatore dell'anno della sua squadra.

Pope non è entrato a far parte dei titolari nella partita del 22 ottobre 2013, terminando così una striscia positiva di 66 partite consecutive da titolare. Nella partita successiva, la quale aveva il grande obiettivo di portare la squadra a soli due punti dalla zona playoff, è stata molto significativa la sua prestazione. Ha continuato ad essere il punto di riferimento per la squadra, e il 6 dicembre ha segnato il suo cinquantesimo gol nella squadra Port Vale in una vittoria per 4-1 in FA Cup contro il Salisbury City. Ha terminato il campionato 2013-2014 come capocannoniere del club con 16 gol in 51 presenze, aiutando il club a raggiungere un nono posto in League One, ed è diventato il primo giocatore nella storia del club a vincere il premio come giocatore dell'anno anche negli anni successivi.

Ha aperto la stagione 2014-2015 segnando in ciascuna delle prime quattro partite. Dopo che, a settembre, Rob Page è subentrato come allenatore temporaneo, Pope ha dichiarato di essere felice di agire come un "ariete" con lo scopo di contribuire a creare per la nuova promessa Jordan Slew. L'allenatore del Barnsley dichiarò Tom Pope come obiettivo di mercato. Il presidente di Port Vale Norman Smurthwaite gli disse che una nuova offerta di contratto in estate significherebbe una riduzione del 50% dei suoi stipendi, nonostante altri club lo avrebbero pagato il doppio del suo attuale stipendio. Alla fine di ottobre ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il quale lo ha obbligato a restare lontano dal campo per tre mesi. Riuscì a vincere nuovamente il titolo di capocannoniere del club per la terza stagione consecutiva nonostante il suo stato di forma non eccezionale in seguito all'infortunio.

Bury 
Pope incominciò ad avere colloqui formali con il Doncaster Rovers nel maggio 2015, prima di firmare un contratto triennale con il club Bury appena promosso in League One. Ha segnato sei gol in 33 partite nella stagione 2015-2016 prima di rompersi il polso a febbraio. Nonostante l'infortunio e il gesso al polso, Pope continuò a giocare; in una partita di campionato contro lo Sheffield United subentrò ad un suo compagno nel ruolo di centrocampista. Ha concluso la stagione 2015-2016 con sette gol in 43 presenze. Nel luglio del 2016, per volere dell'allenatore David Flitcroft, si rese disponibile ad un trasferimento a titolo gratuito.

L'8 ottobre 2016, durante una partita di campionato contro il Peterborough United, si scontrò con il portiere avversario Luke McGee e fu ricoverato in ospedale con due costole rotte e un polmone perforato. Tom Pope, il mese successivo, criticò i suoi compagni di squadra per non essere riusciti ad ottenere nemmeno un punto in dodici partite. Dopo sei settimane Pope torna in campo e in un'intervista difese l'allenatore Chris Brass, dicendo che la "difesa decisamente stupida" della squadra dipendeva dai giocatori e non dagli allenatori. La squadra è migliorata dopo che il nuovo allenatore Lee Clark ha cambiato modulo (5–3–3) e Pope ha segnato 7 gol in 40 partite portando il Bury lontano dalla zona recessione alla fine della stagione 16/17.

Ritorno a Port Vale 
Nel maggio del 2017, dopo aver accordato con il Bury il suo contratto, ritorna al Port Vale attraverso un contratto biennale. L'allenatore Michael Brown ha dichiarato che la firma è stata una dichiarazione di intenti per il club. Brown è stato licenziato dopo una brutta partenza nella stagione 2017-18, con Pope che ha segnato solo un gol nelle sue prime 13 apparizioni. Tuttavia è riuscito a trovare il suo stato di forma ideale grazie alla guida del nuovo allenatore Neil Aspin, segnando cinque gol nelle prime tre partite e diventando un vero e proprio punto di riferimento, aiutando la squadra a conquistare numerose vittorie consecutive per la prima volta dopo oltre un anno; tra queste ci fu anche una sua doppietta in una vittoria per 3-1 contro il Cheltenham. Inoltre, entrò a far parte della "Team of the week", ovvero i migliori 11 giocatori della settimana. A ottobre è stato nuovamente nominato come Giocatore del Mese della League Two, con cinque gol e un assist in cinque partite. Dopo aver vinto il premio, ha dichiarato che "il risultato è il riflesso dei miei compagni di squadra, di quanto hanno lavorato duramente e delle occasioni che hanno creato per me". Nel mese di dicembre è stato nominato anche capitano della squadra. Nella sessione di mercato di gennaio il Coventry City ha tentato di acquistare Tom Pope con un'offerta di £ 25.000. Aspin, a fine febbraio, dichiarò che Pope, durante le vacanze di Natale, aveva subito un infortunio alla schiena e che sarebbe stato necessario un intervento chirurgico per tornare alla piena forma fisica. Rientrato velocemente dal suo infortunio, i suo 19 gol stagionali furono fondamentali per evitare la retrocessione del club; Tom ha terminato la stagione come capocannoniere del club ed è stato nominato come giocatore dell'anno del Port Vale per la terza volta, firmando un vero e proprio record per il club.

Il 1º settembre 2018, Pope segnò un gol nella sconfitta per 2-1 in casa contro il Newport County,portando il suo score personale ad una sola distanza dal record di 56 gol di Stan Steele; dopo la partita Pope ha detto "Avrei preferito non segnare e ottenere i tre punti [e] Avrei rinunciato a qualsiasi premio individuale e qualsiasi record per un'altra promozione. È un gioco di squadra, non uno sport individuale". A dicembre ha firmato un nuovo contratto di due anni per rimanere al club fino all'estate 2021. Il 12 gennaio, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio durante una sconfitta in casa per 3-0 contro il Colchester United ed è stato fuori dal campo per alcune settimane. Il 30 marzo, ha segnato il gol della vittoria nel 2-1 contro il Northampton Town, e così facendo è diventato il terzo giocatore (dopo Wilf Kirkham e Martin Foyle) a segnare 100 gol per la squadra. Ha terminato, come capocannoniere del club, per la quinta volta nella stagione 2018-19 ed è stato nominato PFA Community Champion di quell'anno alle premiazioni di fine anno del club.

Il nuovo allenatore John Askey ha confermato che Pope sarebbe stato capitano della squadra a luglio 2019. All'inizio della stagione l'allenatore decise di lasciarlo in panchina per alcune partite, facendolo entrare a partita in corso; Ma,il 21 settembre, nel giorno della sua cinquecentesima partita da professionista, Askey decise di schierarlo titolare e la partita terminò con un pareggio per 2-2 contro il Mansfield Town. Dovendosi sedere regolarmente in panchina, affermò " questo è stato il punto più basso della mia carriera". Ha segnato una doppietta in una vittoria per 3-1 in casa contro il Morecambe il 5 ottobre guadagnandosi un posto nella squadra della settimana. Tuttavia, dopo parecchie partite passate in panchina, perse il suo ruolo di capitano a favore di Leon Legge. Il 30 novembre Pope ha segnato una tripletta in otto minuti che ha aiutato la squadra ad ottenere la vittoria per 3-1 contro il Cheltenham Town nel secondo turno della FA Cup. Il 4 gennaio, nel turno successivo, ha segnato il suo 109° gol nel Port Vale, diventando il secondo marcatore assoluto nella storia del club (dietro Wilf Kirkham), in una sconfitta per 4-1 contro il Manchester City, campioni della Premier League. In precedenza aveva criticato il difensore centrale del Manchester City e della Nazionale inglese John Stones su Twitter, affermando che se giocasse ogni settimana contro di lui, segnerebbe almeno 40 gol a stagione. Dopo la partita modificò il suo messaggio, dichiarando che di gol ne farebbe 50 e non 40 come affermato in precedenza.

Stile di gioco 
La sua altezza è pari a 1.91 metri e il suo ruolo è quello di attaccante. Un attaccante è in grado di tenere la palla in zona offensiva e far entrare nel vivo del gioco anche gli altri giocatori. Come ha dichiarato in un'intervista nel settembre del 2011, "Faccio gioco sporco e grintoso". In termini di motivazione, ha anche affermato che "some players need an arm around the shoulder but a kick up the backside seems to work better for me", che tradotto in italiano significa che alcuni giocatori hanno bisogno di una mano, mentre a lui è più utile un calcio. Il suo numero di gol non comprende calci di rigore, poiché il primo rigore segnato arrivò soltanto a 32 anni. Pope non possiede una grande velocità.

Vita privata 
L'8 febbraio del 2009, Pope e due suoi complici sono stati accusati di rissa durante un incidente avvenuto nella comunità di Hanley e ha subito una sospensione di sei mesi e 200 ore di servizio civile. Gli avvocati di Pope hanno dichiarato che è stato provocato dalle vittime, le quali hanno aggredito verbalmente e fisicamente la sua fidanzata. Nel novembre 2019 e gennaio 2020 è stato squalificato per due partite e multato per un totale di £ 4.100 dalla Federazione calcistica dell'Inghilterra per "aver discreditato il gioco" attraverso alcuni post pubblicati sui social media.

Originario di Stoke-on-Trent, Pope è cresciuto tifoso di Port Vale. È un abile giocatore di golf amatoriale e ha anche i quarti di finale della competizione Sentinel Shield di Stoke-on-Trent. Indossa lenti a contatto . Ha sposato Melissa con la quale ha avuto un figlio, Bobby Joseph Pope, nel maggio 2016, e anche una figlia, Millie Pope.

Pope e il compagno di squadra Adam Yates hanno iniziato la stagione 2011-12 come allenatori congiunti della squadra locale dilettantistica della Sunday League Sneyd, adattando le loro funzioni di gestione alle loro carriere professionali a Vale Park. La coppia ha portato il club al titolo di Potteries and District Premier Division e alla finale della Sentinel Sunday Cup nel 2012-2013. Nel 2014 ha iniziato a scrivere una rubrica per il giornale The Sentinel.

Statistiche sulla carriera

Palmarès 
Port Vale

 Football League Two: Terzo posto e promozione nella stagione 2012-2013

Individuale

 Squadra dell'anno PFA : 2012–13 League Two 
 Football / EFL League Two Player of the Month : settembre 2012, ottobre 2017 
 Football League Two Player of the Year : 2012-2013 
 Giocatore dell'anno di Port Vale : 2012-2013, 2013-2014, 2017–18

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi